То́хисоо () — эстонский топоним:

 Тохисоо — волость в Эстонии, существовавшая в 1866–1891 годах.
 Тохисоо — мыза в волости Кохила уезда Рапламаа.
 Тохисоо — парк в волости Кохила.